Pomianowski ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Stefan Pomian-Pomianowski (1864–1919), polnischer Architekt 
 Karol Pomianowski (1874–1948), polnischer Ingenieur und Hochschullehrer